Schwartau bezeichnet:

 die Schwartau, einen Fluss in Schleswig-Holstein
 Bad Schwartau, eine Stadt in Schleswig-Holstein
 Schwartau (Bad Schwartau), einen Ortsteil der Stadt Bad Schwartau
 die Schwartauer Werke, einen Lebensmittelhersteller

Personen
 Oscar Schwartau (* 2006), dänischer Fußballspieler
 Rolf Schwartau (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Wiebke Schwartau (* 1999), deutsche Basketballspielerin
 Wilhelm Meyer-Schwartau (1854–1935), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Schwartauer Altar